Leydig ist der Familienname folgender Personen:

 Franz von Leydig (1821–1908), deutscher Physiologe, Zoologe und vergleichender Anatom

Siehe auch:
 Leydig-Zwischenzelle
 Leidig